Уанакастал има више значења:

 Уанакастал (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Уанакастал (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Уанакастал (Санто Доминго Занатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику